Luis Mendoza puede referirse a:

 Luis Alfredo Mendoza Benedetto (1945), exfutbolista y extécnico venezolano. 
 Luis Mendoza,  deportista mexicano que compitió en yudo, ganador de una medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Judo de 1960.
 Luis Mendoza (1911–1997), cantor y compositor de tango.
 Luis de Mendoza, marino y explorador español, uno de los capitanes de la expedición de Magallanes-Elcano.
 Luis Mendoza (abogado y activista) (1979) Abogado y activista gitano español que lucha por los derechos del pueblo gitano.